The Future steht für: 

 The Future (Film), Spielfilm von Miranda July aus dem Jahr 2011
 The Future (Guy), Album der R&B-Gruppe Guy aus dem Jahr 1990
 The Future (Leonard Cohen), ein Album des Komponisten und Sängers Leonard Cohen aus dem Jahr 1992
 The Future (Lied), Song des Sängers Prince aus dem Jahr 1989